Antonio Maggioni (1946) – ex calciatore italiano
Bruno Maggioni (1932-2020) – presbitero e biblista italiano
Daniele Maggioni (1949) – produttore cinematografico e sceneggiatore italiano
Emilio Maggioni (1919-...) – calciatore italiano, di ruolo portiere
Enrico Maggioni (1946) – dirigente sportivo ed ex ciclista su strada italiano
Federico Maggioni (1944) – illustratore e grafico italiano
Ferdinando Maggioni (1914-1998) – vescovo cattolico italiano
Gianluigi Maggioni (1942) – ex calciatore italiano
Gino Maggioni (1898-1955) – architetto italiano
Lorenzo Maggioni (1984) – arbitro di calcio italiano
Marco Maggioni (1979) – politico italiano
Monica Maggioni (1964) – giornalista italiana
Paolo Maggioni (1982) – giornalista italiano
Piero Maggioni (1931-1995) – pittore italiano
Roberto Maggioni (1968) – ex ciclista su strada italiano